Увс (ранее Убсунурский аймак; ) — аймак на северо-западе Монголии.

Общие сведения 
Площадь аймака Увс составляет 69 585 км². Население — 72 906 чел.(на 2010 год). Плотность населения равна 1,05 чел./км² (2010 г.). Аймак был образован в 1931 году под названием Дербет по наиболее многочисленной народности — дербетам, с 1933 года носит современное имя. Административный центр аймака — город Улаангом с населением 23 тыс.чел. (2006). В административном отношении Увс делится на 19 сомонов (районов).

География 
По северной границе аймака проходит граница между Монголией и Россией (Тува). На юго-западе, юге и юго-востоке он административно граничит соответственно с аймаками Баян-Улгий, Ховд и Завхан. На территории Увса находятся два из трёх крупнейших озёр Монголии — расположенное на самой границе с Россией Убсу-Нур, давшее имя самому аймаку, и лежащее южнее Хяргас-Нуур. В него с юга впадают реки Завхан и Хунгуй, в озеро Убсу-Нур — с севера река Тес-Хем. 40 % территории аймака занимают пески и полупустыни Котловины Больших Озёр.

Население 
Население аймака Увс многонациональное, оно состоит в основном из говорящих на ойратских наречиях народов — дербетов (43 %), баятов (35 %), а также хотонов (7 %). Остальные — халха-монголы (12 %) и элджигины (2 %).

Административное деление 

* — Административный центр аймака город Улаангом.

Примечания